Victor Iturria (1914-1944), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Michel Iturria (né en 1946), dessinateur français ;
 Isabel Iturria (née en 1966), cardiologue et femme politique vénézuélienne ;
 Mikel Iturria (né en 1992), coureur cycliste espagnol ;
 Arthur Iturria (né en 1994), rugbyman français.